Лига Европы УЕФА 2009/10 — первый розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира — Лига Европы УЕФА, пришедшего на смену Кубку УЕФА. Финальный матч состоялся 12 мая 2010 года на стадионе «ХСХ Нордбанк Арена» в Гамбурге.

Изменение формата 
Согласно решению исполнительного комитета УЕФА вместе со сменой прежнего названия (Кубок УЕФА) в формат проведения турнира были внесены значительные изменения.

Так, отменён розыгрыш Кубка Интертото. В квалификации добавлен ещё один раунд. Первый раунд приобрёл статус четвёртого квалификационного раунда. Решено отказаться от разбиения команд на региональные группы в квалификационных раундах.

В четвёртый квалификационный раунд попадают 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Победитель предыдущего розыгрыша непосредственно попадает в групповой этап (в этом розыгрыше случилась коллизия: донецкий Шахтёр проиграл в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и был вынужден играть в четвёртом квалификационном раунде). Также напрямую в групповой этап попадают 10 команд, проигравших в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Количество команд, участвующих в групповом этапе, увеличено с 40 до 48 (12 групп по 4 команды).

Участники 
В соответствии с местом в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2007/08 в розыгрыше Лиги Европы 2009/10 примут участие по 3 команды из каждой ассоциации УЕФА (за исключением Лихтенштейна, Андорры и Сан-Марино, которые делегируют по одному клубу, а также Румынии, Португалии и Нидерландов, которые делегируют по 4 клуба), 3 команды по рейтингу «Fair Play», победитель Кубка УЕФА 2008/09, 25 команд выбывших в третьем и четвёртом квалификационных раундах Лиги чемпионов и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Первый квалификационный раунд
 2 обладателя кубков ассоциаций, занявших места с 52 по 53 (Андорра, Сан-Марино)
 16 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 35 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 29 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба, прошедших по рейтингу «Fair Play» (Норвегия, Дания, Шотландия)
Второй квалификационный раунд
 24 обладателя кубков ассоциаций, занявших места с 28 по 51
 16 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 19 по 34 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявших пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 25 победителей первого квалификационного раунда
Третий квалификационный раунд
 12 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 16 по 27
 3 клуба, занявших вторые места в ассоциациях с 16 по 18 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявших четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявших пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявших шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 40 победителей второго квалификационного раунда
Четвёртый квалификационный раунд
 15 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 1 по 15
 3 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявших четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявших пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 35 победителей третьего квалификационного раунда
 10 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов
Групповой этап
 победитель Кубка УЕФА 2008/09
 37 победителей четвёртого квалификационного раунда
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов
Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов

Сетка старта участников 
Так как победитель Кубка УЕФА 2008/09 донецкий «Шахтёр» обеспечил себе место в квалификации Лиги чемпионов, место обладателя кубка в данном розыгрыше не было использовано. Из-за этого в сетке старта участников в турнире произошли следующие изменения:
 обладатели кубков ассоциаций с местами 16 и 17 (Швейцария и Болгария) начали участие с четвёртого квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 28 и 29 (Словения и Кипр) начали участие с третьего квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 52 и 53 (Андорра и Сан-Марино), а также команды, занявшие вторые места в чемпионатах ассоциаций с местами 35 и 36 (Ирландия и Македония), начали участие со второго квалификационного раунда

1 Обладатель Кубка Израиля «Бейтар» не получил лицензию УЕФА, освободившееся место занял клуб «Бней Иегуда».
2 Обладатель Кубка Латвии «Даугава» объединён с клубом «Динабург», который занял его место.
3 Бронзовый призёр Боснии и Герцеговины «Слобода» не получил лицензию УЕФА, его место занял «Широки Бриег».
4 Бронзовый призёр Эстонии ТФМК прекратил существование из-за финансовых проблем, освободившееся место занял клуб «Нымме Калью».
5 Серебряный призёр Армении «Арарат» не получил лицензию УЕФА, его место занял клуб «Мика».
6 Финалист Кубка Казахстана клуб «Алма-Ата» вошёл в состав новообразованного клуба «Локомотив» (Астана), освободившееся место занял клуб «Окжетпес».

Даты жеребьёвок и матчей

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 2 июля, ответные — 9 июля 2009 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 14 и 16 июля, ответные — 23 июля 2009 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 30 июля, ответные — 6 августа 2009 года.

|}

Раунд плей-офф 

Первые матчи прошли 20 августа, ответные — 25 и 27 августа 2009 года.

|}

* «Динамо» засчитано техническое поражение из-за беспорядков на трибунах. Матч был остановлен на 84-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Слована».

Групповой этап 

Перед жеребьёвкой 48 команд были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 12 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Группа A 

По решению Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА 30 октября с «Динамо» были сняты 3 очка за беспорядки, учинённые фанатами команды в гостевом матче против «Тимишоары». Кроме того, «Динамо» проведёт 2 домашних матча (против «Аякса» и «Тимишоары») при пустых трибунах. Клуб подал апелляцию и 20 ноября было объявлено, что решение о снятии очков отменено, но клуб получил условную дисквалификацию в еврокубках на три года, также оставлено в силе решение о проведении оставшегося домашнего матча при пустых трибунах.

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф 

Перед жеребьёвкой 16 команд были посеяны: 12 команд-победителей групп и 4 команды, финишировавшие третьими в группах Лиги чемпионов и набравшие при этом больше очков.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 16 и 18 февраля, ответные — 23 и 25 февраля 2010 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 11 марта, ответные — 18 марта 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 1 апреля, ответные — 8 апреля 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 22 апреля, ответные — 29 апреля 2010 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Лига Европы 2009/10 на сайте УЕФА
 Лига Европы 2009/10 на сайте «Спорт-Экспресс»
 UEFA European Cup Football
 UEFA European Cup Matches 2009/2010
 Этапы Еврокубков сезона 2009/10 на сайте «Еврокубки в цифрах»
 Матчи Еврокубков сезона 2009/10
 Статистика Еврокубков сезона 2009/10 на сайте RSSSF

Лига Европы УЕФА 2009/2010
2009/2010